Grimoald II van Benevento, hertog van Benevento (687-707)
 Grimoald II (hofmeier), hofmeier van Neustrië (695-714)
 Grimoald II van Beieren, hertog van de Bajuwaren (702-725)